est la formule brute de plusieurs isomères.

 2-[1-(4-méthylphényl)-3-azolidin-1-yl-prop-1-ényl]pyridine, numéro CAS , mélange de diastéréoisomères
 2-(Z)-[1-(4-méthylphényl)-3-azolidin-1-yl-prop-1-ényl]pyridine, numéro CAS 
 2-(E)-[1-(4-méthylphényl)-3-azolidin-1-yl-prop-1-ényl]pyridine ou triprolidine, numéro CAS